Гран-прі Швеції 1975 року — сьомий етап чемпіонату світу 1975 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 8 червня на трасі Андерсторп.

Перегони

Кола лідирування 
1—15 — Вітторіо Брамбілла
16—69 — Карлос Ройтеманн
70—80 — Нікі Лауда

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Швеції-1975  

Гран-прі Швеції
Червень 1975